Niemcy:
 Roßdorf – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Roßdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Zobacz też:
 Rosdorf